Быстрянский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Красногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Быстрянка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2418 человек, в том числе 1120 мужчин и 1298 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Быстрянка,
 посёлок Мост Иша,
 село Новая Суртайка,
 посёлок Старая Суртайка.

Примечания 

Сельские поселения Красногорского района Алтайского края